Nembach ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Nembach (* 1969), deutscher Journalist, Historiker und Autor
 Ulrich Nembach (* 1935), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer